Ароза:

 Ароза — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден. Входит в состав округа Плессур.
 Ароза — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Гимарайнш.